Анастасия Конюхова:
 Конюхова, Анастасия Евгеньевна (род. 1995) — российская футболистка.
 Конюхова, Анастасия Евдокимовна (1919—1995) — советский краевед, историк и археолог, заслуженный работник культуры РСФСР .